Соревнования по стрельбе из винтовки с колена на 300 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 4 августа. Приняли участие 30 спортсменов из шести стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований